Венансо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 175 км на північний схід від Марселя, 39 км на північ від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 75 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 136,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Венансон на сайті французького Національного інституту географії
 Венансон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Венансон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Венансон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Венансон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи